Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Chengdu Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizieren sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. September 2018 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch, chinesisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Chengdu